een type visnet dat voor de haringvangst werd gebruikt. Zie Vleetvisserij.
 Een ter walvisvaart uitgerust groot schip, en de uitrusting daartoe (harpoenen, ontvlezingsmessen en dergelijke), zie: vleethuis.
 Vleet (vis) - een bepaalde soort rog (Dipturus batis). 
 Vleet (Roosendaal), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Roosendaal